Франц Йоханнес Хартман (11 января 1865 — 13 сентября 1936) — немецкий астроном.

Был директором обсерватории Ла-Плата с ноября 1922 по май 1934. В этот период времени обсерватория работала в основном в направлении — астрофизика. Хартман обнаружил три астероида.

Астероид (965) Анжелика, открытый в 1921 году астроном назвал в честь своей жены.

Открытия

Память 
В 1970 г. Международный астрономический союз присвоил имя Йоханнеса Хартмана кратеру на обратной стороне Луны.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Lista de cientificos 

Астрономы по алфавиту
Астрономы XIX века
Астрономы Аргентины
Первооткрыватели астероидов
Члены Гёттингенской академии наук